Dmitri Donskoï (en ) peut faire référence à :

Personnalité 
 Dmitri Ivanovitch Donskoï (en ), Grand-duc de Moscou et de Vladimir (1350-1389), Grand-prince de Moscou en 1359, de Vladimir en 1363. Fils d'Ivan II et de la princesse Alexandra Ivanovna. Dmitri Donskoï remporte plusieurs victoires sur la Horde d'or. À la suite de la centralisation des terres russes autour de Moscou, il fait construire le Kremlin de Moscou.

Navires de guerre 
 , croiseur blindé de la Marine impériale de Russie. Sister-ship du , ce navire participe à la guerre russo-japonaise de 1904-1905. Il est coulé par les membres d'équipage lors de la bataille de Tsushima le  ;
 TK-208 Dmitri Donskoï : sous-marin nucléaire lanceur d'engins projet 941 Akoula (code OTAN : . Armé de  20 missiles balistiques Boulava à ogives nucléaires. Il sert dans la Marine soviétique de 1981 à 1990, dans la Marine russe de 1990 à aujourd'hui.

Numismatique 
 Dmitri Donskoï (pièce) : Pièces commémoratives de la Banque de Russie honorant le grand-prince Dmitri Ivanovitch Donskoï.

Littérature 
 Dmitri Donskoï (roman) : Roman historique de Sergueï Petrovitch Borodine (1902-1974) écrit en 1940, cette œuvre littéraire reçut le prix Staline en 1941.